Agnonesi – abitanti di Agnona
Agnonesi – abitanti di Agnone Cilento
Agnonesi – abitanti di Agnone
Agnonesi – abitanti di Villa Latina (Agnone fino al 1862)